Haüy ist der Familienname folgender Personen:
 René-Just Haüy (1743–1822), französischer Mineraloge
 Valentin Haüy (1745–1822), französischer Lehrer, Begründer der Blindenschrift